Rusland
 Dolgoje (district Dolzjanski) - nederzetting met stedelijk karakter in de oblast Orjol
 Dolgoje (Kaliningrad) - posjolok in de oblast Kaliningrad
 Dolgoje (district Koerski) - dorp in de oblast Koersk
 Dolgoje (Novgorod) - dorp in de oblast Novgorod
 Dolgoje (Rjazan) - dorp in oblast Rjazan
 Dolgoje (Vologda) - dorp in de oblast Vologda
 Dolgoje (Voronezj) - dorp in de oblast Voronezj
 Dolgoje (district Zolotoechinski) - dorp in de oblast Koersk

 Oekraïne
 Dovhe (Poltava) - dorp in de oblast Poltava
 Dovhe (Rivne) - dorp in de oblast Rivne
 Dovhe (Transkarpatië) - dorp in de oblast Transkarpatië
 Dovhe (Zaporizja) - dorp in de oblast Zaporizja

 Wit-Rusland
 Douhaje (district Soligorski) - posjolok in de oblast Minsk
 Douhaje (district Bychovski) - dorp in de oblast Mahiljow
 Douhaje (district Tsjerykovski) - dorp in de oblast Mahiljow
 Douhaje (district Klitsjevski) - dorp in de oblast Mahiljow